Die Saison 2016/17 war die 2. Spielzeit des von der FIBA Europa ausgetragenen FIBA Europe Cup, dem Nachfolger der EuroChallenge. Nach der Einführung der Basketball Champions League sah sich der Wettbewerb erheblichen Veränderungen ausgesetzt.

Den Titel gewann Nanterre 92 aus Frankreich.

Modus 
Nach ursprünglichen Planungen waren zunächst 48 Mannschaften statt wie im Vorjahr 56 Mannschaften in der ersten Gruppenphase des Wettbewerbs vorgesehen, wobei neben 24 vorgesehenen Teilnehmern noch 24 Verlierer der Qualifikation zur Basketball Champions League 2016/17 und zur Knockout-Phase weitere acht Mannschaften aus der Champions League zu den Teilnehmern des Europe Cup stoßen sollten. Nachdem die Teilnehmer der Champions League im Konflikt mit dem EuroCup 2016/17 noch einigen Schwankungen unterworfen waren, wurden schließlich 26 Mannschaften für die erste Gruppenphase des Europe Cup gesetzt, wobei noch zwölf Verlierer der Champions League-Qualifikation das Teilnehmerfeld von 38 Mannschaften zu Beginn des Europe Cup ergänzten.

Diese 38 Mannschaften der ersten Gruppenphase traten in einer westlichen und östlichen „Conference“ in zehn Gruppen (A–J), davon acht Gruppen mit je vier Mannschaften und zwei Gruppen mit nur drei Mannschaften, in einem Rundenturnier () mit Hin- und Rückspiel gegeneinander an. Die Conferences wurden in Mitteleuropa praktisch entlang des ehemaligen „eisernen Vorhangs“ geteilt, wobei estnische und ungarische Mannschaften zur westlichen und Mannschaften aus dem Kosovo, der Türkei und Israel zur östlichen Conference zählten. Aus dem ehemaligen jugoslawischen Staatsgebiet nahmen nur zwei Mannschaften aus dem völkerrechtlich umstrittenen Kosovo teil. Nachdem wie im Vorjahr serbische Klubs nicht für den Wettbewerb gemeldet hatten, verzichtete auch der bosnische Klub und Qualifikationsverlierer KK Igokea Aleksandrovac aus der Republika Srpska auf seine Teilnahme an diesem Wettbewerb. Die beiden besten Teams jeder Gruppe sowie die vier besten Dritten aller Gruppen qualifizierten sich für die zweite Gruppenphase.

In der zweiten Gruppenphase wurde in sechs Gruppen mit je vier Mannschaften ein weiteres Rundenturnier mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Von diesen 24 Teilnehmern qualifizierten sich die sechs Gruppensieger der zweiten Gruppenphase, die zwei besten Gruppenzweiten sowie acht „Absteiger“ aus der Gruppenphase der Basketball Champions League 2016/17 für das Achtelfinale, ab dem im K.-o.-System weitergespielt wurde. Statt wie im Vorjahr im Modus „Best of Three“ entscheidet im K.-o.-System die Addition der Ergebnisse von Hin- und Rückspiel. Folgerichtig wurde daher im Hinspiel ein unentschiedenes Spielergebnis, was nur als Zwischenergebnis dient, möglich und erst ein unentschiedenes Ergebnis nach Addition beider Spielergebnisse machte im Rückspiel eine Verlängerung zur Ermittlung eines Siegers erforderlich. Dieser Modus wurde auch bis zu den Finalspielen zur Ermittlung des Titelgewinners durchgehalten.

Der letztjährige Titelgewinner Fraport Skyliners, der direkt für die erste Gruppenphase Champions League qualifiziert war, hatte seinen Titel noch bei einem Final-Four-Wochenende gewonnen.

Erste Gruppenphase 
Die Spiele der ersten Gruppenphase fanden zwischen dem 18. Oktober und dem 23. November 2016 statt. Für die Gruppenplatzierungen waren bei Mannschaften mit gleicher Anzahl von Siegen nicht das gesamte Korbpunktverhältnis, sondern nur das addierte Ergebnis im direkten Vergleich der Mannschaften untereinander entscheidend.

Conference 1

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Drittplatzierten-Wertung 
Die absolvierten Spiele gegen den Gruppenvierten flossen nicht mit in die Wertung ein.

Conference 2

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Gruppe I

Gruppe J

Drittplatzierten-Wertung 
Die absolvierten Spiele gegen den Gruppenvierten flossen nicht mit in die Wertung ein.

Zweite Gruppenphase 
Die zweite Gruppenphase fand zwischen dem 14. Dezember 2016 und dem 25. Januar 2017 statt.

Gruppe K

Gruppe L

Gruppe M

Gruppe N

Gruppe O

Gruppe P

Zweitplatzierten-Wertung

K.-o.-Phase 
Neben den acht qualifizierten Mannschaften der zweiten Gruppenphase dieses Wettbewerbs kamen zu dieser Runde weitere acht Mannschaften aus der Basketball Champions League hinzu, die in jenem Wettbewerb die K.-o.-Phase verpasst hatten. Die Spiele dieser Phase begannen am 8. Februar 2017 mit dem Achtelfinal-Hinspiel und endeten am 25. April 2017 mit dem Final-Rückspiel. Die K.-o.-Phase wurde am 26. Januar 2017 ausgelost.

Für die K.-o.-Phase waren folgende Mannschaften qualifiziert:

Achtelfinale 
Ab dem Achtelfinale wird im K.-o.-System weitergespielt. Die Hinspiele fanden am 8. Februar, die Rückspiele am 22. Februar 2017 statt.

Viertelfinale 
Die Hinspiele fanden am 8. März, die Rückspiele am 15. und 21. März 2017 statt.

Halbfinale 
Die Hinspiele fanden am 29. März, die Rückspiele am 5. April 2017 statt.

Finale 
Das Hinspiel fand am 19. April, das Rückspiel am 26. April 2017 statt.

Titelgewinner

Weblinks 
 FIBA Europe Cup – offizielle Webseite auf den Seiten des Weltverbands FIBA ()

2017
Basketballsaison 2016/17